Митрополи́т Агафо́ник (, в миру Гео́ргиос Фату́рос ; род. 6 марта 1937, Эйон, Греция) — епископ Элладской православной церкви (формально также Константинопольской православной церкви), митрополит Китруский и Катеринский (1985—2013).

Биография 
Родился 6 марта 1937 года в Эйоне, в Греции.

Окончил богословский институт Афинского университета. В 1960 году был рукоположен в сан диакона, а в 1964 году — в сан пресвитера.

С 1964 года служил проповедником в Гортинской и Мегалопольской митрополии, с 1968 — был профессором школы для духовенства (Ανώτερο Ιερατικό Φροντιστήριο) на Тиносе, а также первым директором (до 1974 года) церковной школы (Επτατάξια Εκκλησιαστική Σχολή) на Тиносе. С 1974 года возглавил молодёжный отдел Афинской архиепископии.

24 ноября 1985 года был хиротонисан в сан епископа и возведён в достоинство митрополита Китруского и Катеринского. В течение своей архипастырской деятельности осуществил ряд социальных и благотворительных программ: основана Варнавинская церковная библиотека (в память о предшественнике — митрополите ), открыта церковная школа, два дома престарелых «Άρτος ο επιούσιος», пункт социальной помощи и другие благотворительные учреждения.

12 ноября 2013 года Священный синод Элладской православной церкви принял решение о почислении митрополита Агафоника на покой по состоянию здоровья в связи с тем, что последний находился в коме и не мог исполнять свои обязанности.

Примечания 

Выпускники богословского института Афинского университета
Митрополиты Элладской православной церкви
Митрополиты Константинопольской православной церкви